Poiana Mărului se poate referi la una dintre localitățile:

 Poiana Mărului, Brașov , reședința comunei cu același nume
 Poiana Mărului, Caraș-Severin 
 Poiana Mărului, Iași 
 Poiana Mărului, Suceava

Alte locuri cu același nume:
 Mănăstirea Poiana Mărului